Лексингтон има више значења:
 Лексингтон
 Округ Лексингтон (Јужна Каролина)
 Лексингтон (Масачусетс)
 Лексингтон (Џорџија)
 Лексингтон (Алабама)
 Лексингтон (Вирџинија)
 Лексингтон (Илиноис)
 Лексингтон (Тексас)
 Лексингтон (Јужна Каролина)
 Лексингтон (Минесота)
 Лексингтон (Мисисипи)
 Лексингтон (Мисури)
 Лексингтон (Мичиген)
 Лексингтон (Небраска)
 Лексингтон (Оклахома)
 Лексингтон (Орегон)
 Лексингтон (Охајо)
 Лексингтон (Северна Каролина)
 Лексингтон (Тенеси)